El-Gammal ist der Familienname folgender Personen:
 Eman El Gammal (* 1981), ägyptische Florettfechterin
 Shaimaa El-Gammal (* 1980), ägyptische Florettfechterin